Хубецов — осетинская фамилия. Известные носители:
 Хубецов, Алан Джемалович (1993) — российский дзюдоист.
 Хубецов, Руслан Исидорович (1973) — советский и российский футболист.